Fingerhuth ist der Familienname von:
 Carl Fingerhuth (1936–2021), Schweizer Architekt, Planer und Publizist
 Carl Anton Fingerhuth (1798/1802–1876), deutscher Arzt, Botaniker und Pilzkundler 

Siehe auch:
Fingerhut (Familienname)